9-ый Чемпионат Казахстана по футболу среди женщин, в котором приняли участие 4 женских клуба Казахстана. Турнир проходил в четыре круга, в городах участников турнира, кроме Шахтер-КарГУ (Караганда). 9 чемпионский титул завоевала алматинская команда «Алма-КТЖ», который будет последним для этой команды.

Итоговая таблицы

Первый круг. Шымкент. 
Первый круг прошёл в городе Шымкент с 5 по 9 апреля, нейтральное поле для всех команд.

{|

|

Второй круг. Алма-Ата. 
Второй круг прошёл в городе Алма-Ата с 25 по 29 мая. Домашним полем являлась для команды Алма-КТЖ.

{|

|

Третий круг. Кокшетау. 
Третий круг прошёл в городе Кокшетау с 25 по 29 июля. Домашним полем являлась для команды Жерим-КУ.

{|

|

Четвертый круг. Усть-Каменогорск. 
Последний круг прошёл в городе Усть-Каменогорск с 13 по 17 августа. Домашним полем являлась для команды Восток-ВКГУ.

{|

|

Ссылки 
 

2008
2008 год в женском футболе